Venanci Fortunat, bisbe de Clarmont
 Venanci de Viviers, bisbe de Viviers (517-537)

 Venanci de Camerino, noble romà i màrtir (... – Camerino, 18 maig 250)